Neoheterocerus är ett släkte av skalbaggar. Neoheterocerus ingår i familjen strandgrävbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strandgrävbaggar
Neoheterocerus